Die 3. Handball-Weltmeisterschaft der Männer fand 1958 in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) statt.

Die schwedische Nationalmannschaft konnte den Weltmeistertitel von 1954 durch einen deutlichen Sieg im Finale gegen die tschechoslowakische Mannschaft verteidigen, die gesamtdeutsche Auswahl belegte den dritten Platz; wie schon bei der vorangegangenen Weltmeisterschaft im Jahr 1954 stellten die beiden deutschen Dachverbände, der Deutsche Handballbund der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der Deutsche Handball-Verband der DDR eine gemeinsame Mannschaft.

Spielplan

Vorrunde 
Die ersten zwei Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Hauptrunde.

Gruppe A in Erfurt (Thüringenhalle)

Gruppe B in Berlin (Werner-Seelenbinder-Halle)

Gruppe C in Magdeburg (Hermann-Gieseler-Halle)

Gruppe D in Rostock (Sporthalle Marienehe)

Hauptrunde 
Die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe erreichten die Hauptrunde. Dabei kamen die Teams aus den Vorrundengruppen B und C in die Gruppe 1, die Mannschaften aus den Gruppen A und D in die Gruppe 2. Das Resultat aus dem direkten Duell der Mannschaften aus der gleichen Vorrundengruppe wurde mit in die Hauptrunde übernommen.

Gruppe 1 in Berlin (Werner-Seelenbinder-Halle)

Gruppe 2 in Leipzig (DHfK Halle)

Finalrunde 
Alle Spiele der Finalrunde wurden in Berlin ausgetragen.

Spiel um Platz 7 in Berlin (Werner-Seelenbinder-Halle)

Spiel um Platz 5 in Berlin (Werner-Seelenbinder-Halle)

Spiel um Platz 3 in Berlin (Werner-Seelenbinder-Halle)

Finale in Berlin (Werner-Seelenbinder-Halle)

Abschlussplatzierungen

Statistiken

Torschützen

Mannschaftskader 
(Quelle:)

Weltmeister: Schweden 

Trainer: Curt Wadmark

Zweiter Platz: Tschechoslowakei 

Trainer: Jan Voreth

Dritter Platz: Deutschland (Gemeinsame Mannschaft) 

Trainer:
 Werner Vick, DHB
 Heinz Seiler, DHV

Quellen

Weblinks 
 Statistik zur Handball-WM 1958 (PDF; 79 kB)
 Ergebnisse der Handball-WM 1958
 Statistik zur Handball-WM 1958 und Aufstellungen im Endspiel

Manner 1958
Handballveranstaltung 1958
Weltmeisterschaft der Manner 1958